Белохвостово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белохвостово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Белохвостово — деревня в Палкинском районе Псковской области.